Сви́тязь (Сви́тязское, ) — самое глубокое озеро и наибольшее по площади карстового происхождения на Украине. Входит в состав Шацкого природного национального парка (Шацкий район, Волынская область). Вместе с другими озёрами составляет группу Шацких озёр.

Описание 
Площадь озера Свитязь составляет 26,22 км². Длина озера — 9,3 км, наибольшая ширина — 4,8 км. Максимальная глубина — 58,4 м. Объём воды — 0,1808 км³. Приблизительно посередине озера есть остров площадью около 7 га. В озере есть два именованных залива: первый — Бужня, находится в 500 м к западу от основной акватории, соединяясь с ней протокой, второй — Лука, располагается в юго-восточной части озера и имеет узкую вытянутую форму, вдаваясь в берег на 1,5 км. Озеро относится к бассейну Западного Буга. 

В 1887 году в озере Свитязь произошло сильное падение уровня воды из-за его соединения каналом с озёрами Пулемецкое и Луки.

Химический состав воды озера Свитязь: минерализация не высокая — около 200 мг/дм³ (тип воды — гидрокарбонатно-кальциевая); рН воды — 7,9 (слабощелочная); вода насыщена кислородом — 10,5 мг/дм³, незначительное содержание соединений азота (в частности, нитратов), железа.

Химический состав воды озера Свитязь: средняя концентрация основных ионов и минерализация, мг/дм³Химический состав воды озера Свитязь: среднее значение рН, концентрация кислорода, минеральных соединений азота и железа, мг/дм³

В Свитязе сохраняется достаточно высокое качество воды, поскольку рядом нет значительных источников загрязнения, а статус национального природного парка благоприятствует охране вод.

Озеро хорошо прогревается летом и, имея чистую воду и пологое песчаное дно, пользуется популярностью у отдыхающих.

Туризм 
Шацкие озера, в частности Свитязь, привлекают много туристов, которые располагаются преимущественно в коттеджах и пансионатах, построенных вокруг озера вблизи пгт Шацк и сел (Свитязь, Пульмо), а также в частном секторе.

Ширина пляжей от 5 до 50—60 м.

По опасениям украинских учёных, Свитязь, как озеро, входящее в комплекс Шацких озёр может обмелеть из-за разработки Хотиславского мелового карьера, принадлежащего Юрию Чижу.

Примечания

Литература 
 Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озёр и расчёты основных характеристик их режима. — Т. 6. Украина и Молдавия. Вып. 1. Западная Украина и Молдавия (без бассейна р. Днестра). — Л., Гидрометеоиздат, 1978. — 484 с.

Бассейн Западного Буга
Озёра Волынской области
Шацкий район (Волынская область)
Карстовые озёра